Lake Solitude steht für:

* Lake Solitude (New Hampshire), Hochlandsee am Mount Sunapee
 Lake Solitude (Wyoming), See im Grand Teton National Park

Siehe auch:

 Lacus Solitudinis